est une expression anglaise qui signifie littéralement « enfants de la révolution ». Elle peut désigner :

 Children of the Revolution, chanson de T. Rex sortie en 1972 ;
 Les Enfants de la Révolution, film australien sorti en 1996.